Het Schansspringen op de normale schans tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver (Canada) vond plaats op de normale schans van het Whistler Olympic Park. De wedstrijd begon op vrijdag 12 februari 2010 met de kwalificatiewedstrijd, de finale vond een dag later plaats. Regerend olympisch kampioen was de Noor Lars Bystøl, hij stopte na het seizoen 2007/2008 en verdedigde zijn titel niet. Het was het eerste onderdeel van deze Spelen waar medailles werden uitgereikt.

Wedstrijdschema

Uitslagen

Kwalificatie 
Q: gekwalificeerd, DSQ: gediskwalificeerd

De volgende springers waren op basis van hun top-10 positie in de stand van de wereldbeker al geplaatst en hoefden tijdens de kwalificatie geen resultaat neer te zetten. Hun sprongen werden niet door de jury beoordeeld.

DNS: niet gestart

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag 1e finaleronde
  Uitslag 2e finaleronde

Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2010